Miejscowości w USA:
 Smolan – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Smolan (ang. Smolan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
Miejscowości w Bułgarii:
 Smolan – miasto obwodowe w Rodopach